Molekulska formula -{C9H14O}- se može odnositi na:

 Izoforon
 Foron